Índex de Desenvolupament Humà, estadística composta utilitzada per classificar països pel seu nivell de desenvolupament humà 
 Isocitrat deshidrogenasa, enzim implicat en el metabolisme dels glúcids